Il existe plusieurs Diocèse d'Albany aux États-Unis :
 Diocèse catholique d'Albany rattaché à l'Église catholique suffragant de l'archidiocèse de New York ;
 Diocèse épiscopalien d'Albany dépendant de l'Église épiscopale des États-Unis